Bullinger ist der Name von

 Angelika C. Bullinger-Hoffmann (* 1979), deutsche Hochschullehrerin für Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement
 Anna Bullinger (1505–1564), Schweizer Ordens- und Pfarrfrau
 Daniel Bullinger (* 1985), deutscher Politiker (FDP)
 Ethelbert William Bullinger (1837–1913), englischer Theologe, Mitgestalter des konsequenten Dispensationalismus
 Friedrich Bullinger (* 1953), deutscher Politiker (FDP/DVP); seit 2006 Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg
 Hans-Jörg Bullinger (* 1944), deutscher Wissenschaftler, ehemaliger Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft
 Heinrich Bullinger (1504–1575), Schweizer Reformator, Antistes der Zürcher reformierten Kirche und einer der führenden Theologen des Protestantismus im 16. Jahrhundert
 Johann Balthasar Bullinger (1713–1793), Schweizer Landschafts- und Porträtmaler, Kupferstecher und ab 1773 Professor an der neugegründeten «Kunstschule Zürich»
 Joseph Bullinger (1744–1810), deutscher Erzieher und Seelsorger
 Martin Bullinger (1930–2021), deutscher Jurist, Rechtsprofessor an der Universität Freiburg
 Max Bullinger (1853–1927), bayerischer Papierfabrikant und Unternehmer
 Theodor von Bullinger (1838–1897), württembergischer Generalmajor
 Wilhelm Bullinger (1875–1944), Oberamtmann, Oberregierungsrat
 Winfried Bullinger (* 1965), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Kaut-Bullinger